Ассамбля́ж:
 Ассамбляж (искусство) — техника визуального искусства, родственная коллажу.
 Ассамбляж (виноделие) — смешивание различных сортов виноматериалов при изготовлении вин.

См. также 
 Assemblage 23